Меджи́дов () — азербайджанская фамилия; имеет женскую форму Меджидова.

Известные носители 
 Меджидов, Абдулнасыр Магомедрасулович (род. 1973) — российский тайбоксер и кикбоксер.
 Меджидов, Гаджи Абдулгапизович (род. 1996) — российский тайбоксер и кикбоксер.
 Меджидов, Кияс Меджидович (1911—1974) — лезгинский писатель и драматург;
 
 Меджидов, Магомедрасул Юсуб оглы (род. 1986) — азербайджанский боксёр.
 Меджидов, Марат Энверович (род. 1982) — российский боец Ушу-саньда.
 Меджидов, Мурад Гасанович (род. 1981) — российский армрестлер.
 Меджидов, Мухтар Муртузалиевич (род. 1962) — российский государственный деятель и бизнесмен, председатель правительства Дагестана.
 Меджидов, Рашид Асад оглы (1908—1970) — советский и азербайджанский военный и государственный деятель;
 Меджидов, Руслан Ибрагимович (род. 1985) — российский и азербайджанский футболист;
 Меджидов, Тамерлан Васифович (род. 1973) — российский футболист.
 Меджидов, Эльдар Тофиг оглы (1965—1992) — азербайджанский военный деятель, участник Карабахской войны, Национальный герой Азербайджана;
 Меджидов, Закир Нусрат оглы — Национальный Герой Азербайджана (1992).

